Tony Dierickx is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken, gespeeld door Joke Devynck.

Seizoen 1 
Als jonge, grofgebekte inspecteur is Tony een van de meest kleurrijke personages. Ze is gedreven en impulsief. Daarnaast houdt ze van sarcastische opmerkingen t.a.v. iedereen. Iets waar veel van haar collega's maar moeilijk mee om kunnen. Vooral Ben Vanneste botst vaak met Tony. Hoewel de twee elkaars bloed soms kunnen drinken, zijn ze wel aan elkaar gehecht.
In het begin van de serie kan Tony niet goed met haar collega's omgaan. Als Britt Michiels in het team komt, moet Tony samenwerken met haar of ze vliegt uit het team, maar Tony is niet van plan Britt te accepteren.
Als Tony op een gegeven moment informatie achter houdt en Britt niks tegen de commissaris zegt, wordt het duidelijk dat de twee dames nog een tijd met elkaar zullen samenwerken. In de eerste aflevering wordt hun band echter al hechter, wanneer Britt aan Tony vertelt dat ze weduwe is. Tony verontschuldigt zich voor haar gedrag. De twee sluiten daarnaast ook vriendschap.

Seizoen 2 
Tony loopt haar allereerste vriendje tegen het lijf. Frank was vroeger een kleine vandaal maar lijkt nu zijn leven gebeterd te hebben. Dat is echter maar schijn. Hij steelt Tony's wapen en pleegt met zijn vrouw een overval en ze zorgen dat alles in de richting van Tony wijst. Maar door het sterke geloof van haar partner Britt Michiels en haar commissaris Kris Geysen komt de waarheid boven tafel.

Seizoen 3 
Tony begint een relatie met Sam de Groot. Hij werkt in het AZ Sint Lucas. Later ontdekt Tony dat ze zwanger is van Sam, maar door de problemen die ze allemaal heeft met de kinderen van Sam besluit ze om de relatie te beëindigen. Ze gaat alleen voor de baby zorgen.

Seizoen 4 
Tony is reeds bevallen van haar kind en vertelt Britt dat ze een jaar loopbaanonderbreking wil nemen. Ze keert echter niet meer terug in de reeks.

Andere seizoenen
In de andere seizoenen van Flikken, wordt er nog over Tony gesproken maar ze wordt niet meer in beeld gebracht.

Dierickx, Tony